Langosch steht für:

 eine Brotspezialität der ungarischen Küche, siehe Lángos

Langosch ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Langosch (* 1958), deutscher Biochemiker und Hochschullehrer
 Karl Langosch (1903–1992), deutscher Altgermanist, Philologe und Hochschullehrer